Hugenholtz ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Hugenholtz, niederländischer Rennstreckenplaner
 Hans Hugenholtz Junior (* 1950), niederländischer Automobilrennfahrer und Unternehmer
 Nicolaas Marinus Hugenholtz (* 1924), niederländischer Physiker
 Philip Hugenholtz, neuseeländisch-australischer Mikrobiologe